Международный конгресс астронавтики () — ежегодное собрание учёных и других специалистов в области астронавтики при участии руководителей национальных космических агентств. Как правило, проводится в конце сентября или начале октября. Организаторы — Международная федерация астронавтики (МАФ), Международная академия астронавтики и Международный институт космического права (), а также один из национальных членов МАФ.

Во время Конгресса проводятся пленарные заседаний, лекции и встречи.

В 2002 и 2012 годах проводился Всемирный космический конгресс (), объединивший Международный конгресс астронавтики и Научную ассамблею КОСПАР.

Конгрессы 
 30 сентября — 2 октября 1950 — I Конгресс — Париж, Франция;
 3—8 сентября 1951 — II Конгресс — Лондон, Великобритания;
 1—5 сентября — 1952 — III Конгресс — Штутгарт, Германия;
 3—8 августа 1953 — IV Конгресс — Цюрих, Швейцария;
 2—7 августа 1954 — V Конгресс — Инсбрук, Австрия;
 1955 — VI Конгресс — Копенгаген, Дания;
 1956 — VII Конгресс — Рим, Италия;
 1957 — VIII Конгресс — Барселона, Испания;
 1958 — IX Конгресс — Амстердам, Нидерланды;
 1959 — X Конгресс — Лондон, Великобритания;
 1960 — XI Конгресс — Стокгольм, Швеция;
 1961 — XII Конгресс — Вашингтон, округ Колумбия, США;
 1962 — XIII Конгресс — Варна, Болгария;
 25 сентября — 1 октября 1963 — XIV Конгресс — Париж, Франция;
 7—12 сентября 1964 — XV Конгресс — Варшава, Польша;
 13—18 сентября 1965 — XVI Конгресс — Афины, Греция;
 1966 — XVII Конгресс — Мадрид, Испания;
 1967 — XVIII Конгресс — Белград, Югославия;
 1968 — XIX Конгресс — Нью-Йорк, США;
 1969 — XX Конгресс — Мар-дель-Плата, Аргентина;
 1970 — XXI Конгресс — Констанц, Германия;
 20—25 сентября 1971 — XXII Конгресс — Брюссель, Бельгия;
 8—15 октября 1972 — XXIII Конгресс — Вена, Австрия;
 1973 — XXIV Конгресс — Баку, СССР;
 30 сентября — 5 октября 1974 — XXV Конгресс — Амстердам, Нидерланды;
 1975 — XXVI Конгресс — Лиссабон, Португалия;
 10—16 октября 1976 — XXVII Конгресс — Анахайм, Калифорния, США;
 1977 — XXVIII Конгресс — Прага, Чехословакия;
 1978 — XXIX Конгресс — Дубровник, Югославия;
 1979 — XXX Конгресс — Мюнхен, Германия;
 21—28 сентября 1980 — XXXI Конгресс — Токио, Япония;
 6—12 сентября 1981 — XXXII Конгресс — Рим, Италия;
 27 сентября — 2 октября 1982 — XXXIII Конгресс — Париж, Франция;
 10—15 октября 1983 — XXXIV Конгресс — Будапешт, Венгрия;
 8—13 октября 1984 — XXXV Конгресс — Лозанна, Швейцария;
 7—12 октября 1985 — XXXVI Конгресс — Стокгольм, Швеция;
 4—11 октября 1986 — XXXVII Конгресс — Инсбрук, Австрия;
 10—17 октября 1987 — XXXVIII Конгресс — Брайтон, Великобритания;
 8—15 октября 1988 — XXXIX Конгресс — Бангалор, Индия;
 7—13 октября 1989 — XL Конгресс — Малага, Испания;
 6—12 октября 1990 — XLI Конгресс — Дрезден, Германия;
 5—11 октября 1991 — XLII Конгресс — Монреаль, Канада;
 28 августа — 5 сентября 1992 — XLIII Конгресс — Вашингтон, округ Колумбия, США;
 16—22 октября 1993 — XLIV Конгресс — Грац, Австрия;
 9—14 октября 1994 — XLV Конгресс — Иерусалим, Израиль;
 2—6 октября 1995 — XLVI Конгресс — Осло, Норвегия;
 7—11 октября 1996 — XLVII Конгресс — Пекин, Китай;
 6—10 октября 1997 — XLVIII Конгресс — Турин, Италия;
 28 сентября — 2 октября 1998 — XLIX Конгресс — Мельбурн, Австралия;
 4—8 октября 1999 — L Конгресс — Амстердам, Нидерланды;
 2—6 октября 2000 — LI Конгресс — Рио-де-Жанейро, Бразилия;
 1—5 октября 2001 — LII Конгресс — Тулуза, Франция;
 10—19 октября 2002 — LIII Конгресс — Хьюстон, штат Техас, США; II Всемирный космический конгресс (34-я научная ассамблея КОСПАР);
 29 сентября — 3 октября 2003 — LIV Конгресс — Бремен, Германия;
 4—8 октября 2004 — LV Конгресс — Ванкувер, Канада;
 16—21 октября 2005 — LVI Конгресс — Фукуока, Япония;
 2—6 октября 2006 — LVII Конгресс — Валенсия, Испания;
 24—28 сентября 2007 — LVIII Конгресс — Хайдарабад, Андхра-Прадеш, Индия;
 29 сентября — 3 октября 2008 — LIX Конгресс — Глазго, Шотландия, Великобритания;
 12—16 октября 2009 — LX Конгресс — Тэджон, Южная Корея;
 27 сентября — 1 октября 2010 — LXI Конгресс — Прага, Чехия;
 3—7 октября 2011 — LXII Конгресс — Кейптаун, ЮАР;
 1—5 октября 2012 — LXIII Конгресс — Неаполь, Италия;
 23—27 сентября 2013 — LXIV Конгресс — Пекин, Китай;
 29 сентября — 3 октября 2014 — LXV Конгресс — Торонто, Канада;
 12—16 октября 2015 — LXVI Конгресс — Иерусалим, Израиль;
 26—30 сентября 2016 — LXVII Конгресс — Гвадалахара, Мексика;
 25—29 сентября 2017 — LXVIII Конгресс — Аделаида, Австралия;
 1-5 октября 2018 — LXIX Конгресс — Бремен, Германия.
 25 - 29 октября 2021 — LXXII Конгресс — Дубай, ОАЭ
 18 - 22 сентября 2022 - LXXIII Конгресс - Париж, Франция
 25 - 29 сентября 2023 - LXXIV Конгресс - Баку, Азербайджан

Примечания

Ссылки 

 

Космонавтика
Научные конференции